Trekking ou trek, dénomination courante d'une randonnée itinérante de plusieurs jours ou grande randonnée ;
 Sentier de grande randonnée ;
 Sentier européen de grande randonnée ;
 Sentier de grande randonnée de pays ;
 :Catégorie:Sentier de grande randonnée.